L'expression Critics Choice Awards 1998 peut faire référence à :

 la  des Critics Choice Awards, qui a eu lieu en 1998
 la  des Critics Choice Awards, qui a eu lieu en 1999 et honora des films sortis en 1998 aux États-Unis